Matapa peut désigner : 

 le matapa, plat typique du Mozambique ;
 Matapa, un genre de lépidoptères.